Western Province peut faire référence à :
 la , une division administrative de plusieurs pays anglo-saxons
 la Western Province, une équipe de rugby à XV sud-africaine.